With U – singolo di Janet Jackson del 2006, dall'album 20 Y.O.
 With U – singolo di Rain del 2007, dall'album Rain's World
 With U – EP dei Big Bang del 2008